Алекса́ндр И́горевич Маре́нич (29 апреля 1989, Зерноград, Ростовская область, СССР) — российский футболист, нападающий. Мастер спорта России.

Карьера

Клубная 
Воспитанник ростовского футбола. В 2005 году получил возможность подписать первый профессиональный контракт с «Ростовом». Играл в основном за дубль. 26 ноября 2006 года дебютировал в Премьер-лиге в матче 30 тура с «Локомотивом», выйдя на 57-й минуте вместо Ильи Калашникова. В июне 2007 года срок контракта Маренича с «Ростовом» закончился. Летом находился на просмотре в подмосковном «Сатурне» и был близок к переходу, однако в итоге команде не подошёл. Карьеру продолжил в ФК «Москва», однако на первых порах играл за дублирующий состав, а за основную команду дебютировал только 10 мая 2009 года в матче 8 тура с московским «Локомотивом», заменив на 84 минуте литовского полузащитника Эдгараса Чеснаускиса. В феврале 2010 года «Москва» из-за финансовых трудностей снялась с чемпионата, и Маренич покинул клуб. 1 марта 2010 года прибыл на просмотр в московский «Спартак», однако контракт с клубом заключён не был. 12 марта подписал контракт с владикавказской «Аланией». По итогам сезона команда вылетела из Премьер-лиги, а в прессе появилась информация, что Маренич перешёл в пробившуюся из Первого дивизиона нижегородскую «Волгу», однако сам футболист эту информацию опроверг.

24 декабря стал игроком московского «Локомотива», подписав контракт до лета 2013 года, но так и не сыграв за основой состав клуба ни одного матча, покинул стан железнодорожников в феврале 2012. 28 февраля 2013 года в последний день трансферного окна перешёл в екатеринбургский «Урал». По окончании сезона покинул клуб. 31 августа 2013 года на правах свободного агента перешёл в «Спартак-2». С начала 2014 года по май 2015 года выступал за команду ПФЛ «Авангард» (Курск). В июне 2015 года подписал контракт со СКА Ростов, где его на протяжении всей первой части первенства ПФЛ мучали травмы. Маренич не смог закрепиться в основном составе и в ноябре расторг контракт по обоюдному согласию с клубом. Зимой 2016 года подписал контракт с командой «Дружба» (Майкоп).

По словам бывшего вице-президента московского «Локомотива» Юрия Белоуса, Маренич рано завершил карьеру из-за артроза.

В сборных 
В 2006 году в составе юношеской сборной России стал чемпионом Европы. 14 мая в финале турнира сборная России одолела команду Чехии в серии пенальти, а Маренич на 87-й минуте этого матча отметился голом. С 2009 по 2010 год привлекался к играм молодёжной сборной России.

Тренер 
В феврале 2017 получил тренерскую лицензию. С мая 2018 — тренер в академии «Ростова».

Достижения 
 Победитель юношеского чемпионата Европы: 2006
 Победитель молодёжного первенства России: 2011

Примечания 

Футболисты России
Игроки сборной России по футболу (до 21 года)
Чемпионы Европы по футболу среди игроков до 17 лет
Игроки ФК «Ростов»
Игроки ФК «Москва»
Игроки ФК «Алания»
Игроки ФК «Спартак-2» Москва
Игроки ФК «Авангард» Курск
Мастера спорта России